

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Antopol – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze
 Antopol – część kolonii Bochotnica-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Nałęczów
 Antopol – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Antopol – osiedle typu miejskiego na Białorusi
 Antopol - zaścianek w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.

Ukraina 
 Antopol – wieś na Ukrainie w rejonie rówieńskim obwodu rówieńskiego
 Antopol – wieś na Ukrainie w rejonie tomaszpilskim obwodu winnickiego
 Antopol – wieś na Ukrainie w rejonie andruszowskim obwodu żytomierskiego

Litwa 

 Antopol – dawny folwark na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jeziorskim, w gminie Turmont.

Zobacz też 
 Wantopol

Linki zewnętrzne